P26 ou P-26 peut faire référence à :
 Boeing P-26 Peashooter, avion de combat américain ;
 Char Ansaldo P26/40, char d'assaut ;
 Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies ;
 P-26, ancienne organisation armée secrète suisse.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres